8 женщин — может означать:

 8 женщин (пьеса) — пьеса Робера Тома 1958 года.
 8 женщин (фильм) — художественный фильм реж. Франсуа Озона по одноимённой пьесе Робера Тома.